R 157 steht für:
 Reichsstraße 157, Deutsches Reich
 R157 road, Irland